Ringwood (Illinois)
 Ringwood (Nova Jersey)
 Ringwood (Oklahoma)
 Ringwood (Hampshire), a Anglaterra.